La patente – novella di Luigi Pirandello
 La patente – commedia di Luigi Pirandello tratta dalla novella omonima
 La patente – episodio del film commedia Questa è la vita
 La patente – album di Daniel Boucher del 2004
 La patente / Live – album live di Daniel Boucher del 2007
 La Patente – nome con cui è conosciuto dell'Ordre de Jacques-Cartier, società segreta canadese